Сан Хуан Азомпа има више значења:

 Општина Сан Хуан Азомпа (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан Азомпа (Сан Хуан Азомпа, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику